Ка́усте () — финская фамилия. Известные носители:

 Каусте, Аку (род. 1979) — финский кёрлингист.
 Каусте, Оона (род. 1988) — финская кёрлингистка.

Ка́усте () — эстонский топоним:
 Каусте— деревня в уезде Хийумаа, Эстония.